Скала је у најширем смислу, било која лествица мерења уређена по растућем или опадајућем редоследу величина. Скала се користи као инструмент који служи за релативно прецизно одређивање, процењивање или мерење количине, величине или интензитета варијабле на некој прогресивној серији вредности, као и за поређење појединаца по тој димензији. У психологији и социјалном раду, то су најчешће скале процене. Постоје и многе друге врсте скала. Према садржају мерења могу бити скале интелигенције, ставова, личности итд. Према типу лествице, разликују се графичке и нумеричке скале. У социјалној психологији најпознатије скале за испитивање ставова су: скала антисемитизма, скала догматизма, етноцентризма, макијавелизма, социјалне дистанце и др.

Литература

Спољашње везе 
 Psychology tests online 
 Психолошко саветовалиште Скала
 Друштво психолога Србије

Мерење
Скале